Па́вел Валенти́нович Рыже́вский (3 марта 1981, Минск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский футболист, нападающий клуба «Даугавпилс».

Биография 
В августе 2008 года Павел Рыжевский присоединился к резекненской «Блазме», в составе которого играл вплоть до расформирования клуба, а также провёл несколько матчей в качестве капитана. В межсезонье 2010/11 он играл в чемпионате Даугавпилса по мини-футболу за команду «Викинги», где стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В 2011 году играл в клубе «ЛДЗ Карго».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»
Игроки ФК «Полицияс»
Игроки ФК «Сконто-2»
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Динабург»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Блазма»
Игроки ФК ДЮСШ Илуксте
Игроки ФК «Даугавпилс»